Джайлз, Джайлс, Джильс (, , ) — англоязычная фамилия, имя и топоним.

Известные носители 
 Флетчер, Джайлс (1548—1611) — английский поэт и дипломат, автор труда «О государстве Русском» (1591).
  (род. 1973) — австралийский политик, Главный министр Северной Территории (2013—2016).
  (1902—1975) — англиканский священник, главный капеллан ВВС Великобритании (1953—1959), декан Джерси (1959—1970).
  (ур. Маргарет Алетея Джайлз; 1868—1949) — ирландская поэтесса и художница.
  (1816—1895) — британский инженер и политик, член Палаты общин от Саутгемптона (1878—1880, 1883—1892), президент Института инженеров гражданского строительства (1893—1894).
 Джайлз, Альфред (1888—1967) — чемпион Новой Зеландии по шахматам (1931, 1936).
  (1895—1941) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Эссендон» и «Норт-Мельбурн».
  (1892—1984) — американский военный деятель, командующий 4-й воздушной армией (1942—1943).
  (род. 1930) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Саут-Мельбурн».
  (род. 1960) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола на позиции 2-го бейсмена.
  (род. 1971) — американский бейсболист, аутфилдер, участник Мировой серии 1997 года в составе клуба «Кливленд Индианс», брат Маркуса Джайлза.
  (Марвин М. Джайлз-третий; род. 1943) — американский гольфист, обладатель Приза Эйзенхауэра (1968, 1970, 1972).
  (1911—1986) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Эссендон».
 Джайлс, Гарри (род. 1998) — американский баскетболист.
  — американская писательница, автор книг для подростков.
  (ок. 1640 — 1709) — английский художник по стеклу.
 Джайлз, Герберт (1845—1935) — британский дипломат и синолог.
  (род. 1946) — британско-американский социолингвист, автор теории коммуникативной адаптации, президент Международной коммуникационной ассоциации (1998—1999).
  (1892—1974) — американский юрист, генеральный прокурор штата Юта (1941—1949).
  (1923—1990) — австралийский политик, член Палаты представителей от Энгаса (1964—1977) и Уэйкфилда (1977—1983).
  (1718—1780) — британский художник-керамист.
  (1801—1870) — шотландский художник-пейзажист, портретист и гравёр.
  (1905—1979) — американская писательница.
  (род. 1954) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (1950—2011) — новозеландская телеведущая, спортивный стрелок и политик, член национальной сборной на Кубке мира по стрельбе 2000 года.
  (ум. ок. 1406) — английский политик, мэр Дувра (1382—1384, 1389—1391, 1392—1393, 1399—1402), член Палаты общин от Дувра (1385—1386, 1388, 1390—1391, 1393, 1395, 1399).
  — английский политик, член Палаты общин от Олд-Сарума (1417), Мальборо (1421), Кана (1422—1423), Уилтона (1425) и Девайзеса (1431—1432, 1435).
  (до 1488 — 1553) — английский политик и торговец, мэр Тотнеса (1517—1518), член Палаты общин от Тотнеса (1529).
  (ок. 1533 — 1606) — английский политик, член Палаты общин от Тотнеса (1586), внук мэра Тотнеса Джона Джайлза.
  (род. 1927) — британский толкатель ядра, участник летних Олимпийских игр 1948 и 1952 годов, чемпион Любительской спортивной ассоциации (1949).
 Джайлз, Джон (род. 1960) — американский политик, мэр Месы (с 2014).
  (1901—1969) — корабельный конструктор, удостоенный в 1951 году звания «Королевский промышленный дизайнер» Королевского общества искусств.
  (род. 1988) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги.
 Джайлз, Джонни (род. 1940) — ирландский футболист и тренер.
  (1877—1959) — канадский яхтсмен, серебряный медалист летних Олимпийских игр 1932 года в 8-метровом R-классе.
  (1913—1973) — новозеландский велосипедист, бронзовый медалист Игр Британской империи 1938 года в спринте на 1000 ярдов.
  — британский и американский физик, специалист в области магнетизма и электротехники.
  (род. 1956) — британский футболист, игрок сборной Уэльса.
  (род. 1964) — австралийский яхтсмен, чемпион мира в паре с Колином Бишелом в классе «Звёздный» (1998).
  (ок. 1728 — 1800) — лондонский торговец; управляющий Банком Англии (1795—1797).
  (род. 1972) — британский игрок в хоккей на траве, участник летних Олимпийских игр 1996 и 2000 года.
  (настоящее имя — Рональд Джайлз; 1916—1995) — британский карикатурист газеты Daily Express.
  (род. 1990) — американский бейсболист, чемпион Мировой серии 2017 года в составе клуба «Хьюстон Астрос».
  — британский писатель, автор детективов.
  (Кёртис Джон Джайлз; род. 1958) — канадский хоккеист, финалист Кубка Стэнли в составе клуба «Миннесота Норт Старз» (1981, 1991), бронзовый медалист Чемпионата мира (1982), серебряный медалист зимних Олимпийских игр 1992 года.
 Джайлз, Кир (род. 1968) — британский эксперт по Вооружённым силам Российской Федерации.
  (Кристофер Джозеф Джайлз; 1928—2006) — ирландский футболист, чемпион Ирландии в составе клуба «Драмкондра» (1947, 1948).
  (известен под псевдонимом Cam’ron; род. 1976) — американский рэпер, номинант вместе с Джулзом Сантаной на премию «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой (2003, 2004).
  (род. 1986) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Калгари Стампидерс» (2008).
  (1875—1958) — британский синолог, наиболее известный переводом «Искусства войны», сын Герберта Джайлза.
  — американский писатель, автор книг для подростков.
 Джайлз, Майкл Рэкс (род. 1942) — британский музыкант, участник группы King Crimson.
  (род. 1978) — американский бейсболист, участник Чемпионской серии Национальной лиги 2001 года в составе клуба «Атланта Брэйвз», брат Брайана Джайлза.
  (род. 1942) — американская писательница и критик.
  (род. 1938) — австралийская пловчиха, участница летних Олимпийских игр 1956 года.
  (1915—2006) — американский генетик, обладатель медали Томаса Ханта Моргана (1988).
  (1899—1965) — ирландский политик, член Палаты представителей от Мит-Уэстмита (1937—1948) и Мита (1948—1961).
  (род. 1954) — американский спринтер, чемпионка (100 м и эстафета 4 × 100 м) и серебряная медалистка (200 м) Панамериканских игр 1975 года, серебряная медалистка (эстафета 4 × 100 м) летних Олимпийских игр 1976 года.
  (1928—2017) — австралийский политик, сенатор от Западной Австралии (1981—1993), председатель Международного альянса женщин (1996—2004).
  (1927—2015) — британский гребец, бронзовый медалист Игр Британской империи 1950 года в гребле восьмёрками.
 Джайлз, Питер (род. 1944) — британский музыкант и певец, брат Майкла Джайлза.
  (род. 1958) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Мельбурн».
  (род. 1970) — канадский гребец-каноист, участник летних Олимпийских игр 1996 года, брат Стивена Джайлза.
  (род. 1943) — американская поэтесса и писательница, лауреат Премии генерал-губернатора за англоязычную поэзию (1984).
 Джайлз, Ретт (род. 1973) — австралийский актёр и телевизионный продюсер.
  (1846—1928) — британский чиновник, посланник в Синде (1900—1902).
  (род. 1933) — американский журналист, редактор газеты The Detroit News (1986—1997).
  — американский физик и компьютерный инженер.
  (род. 1961) — британский регбист, член сборной Уэльса.
  (род. ок. 1928) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Калгари Стампидерс» (1948).
 Джайлз, Стивен (род. 1972) — канадский гребец-каноист, чемпион мира 1998 года в гребле на 1000 метров.
  (также известен под псевдонимом Калеб Крисп) — австралийский детский писатель.
  — английский политик, член Палаты общин от Дувра (1402, 1402), мэр Дувра (1406—1408, 1413—1414), сын мэра Дувра Джона Джайлза.
  (Энтони Джайлз) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралии в составе сборной Южной Австралии (1983, 1984).
  (род. ок. 1975) — ирландский игрок в гэльский футбол, победитель Всеирландского чемпионата в составе сборной Мита (1996, 1999).
  (1762—1830) — американский политик, член Палаты представителей США (1790—1798, 1801—1803) и сенатор (1804—1815) от штата Виргиния, губернатор Виргинии (1827—1830).
  (1807—1879) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от Мэриленда (1845—1847).
  (1911—1997) — американский агроном и педагог, президент Университета штата Миссисипи (1966—1976).
  (1896—1979) — американский спортивный менеджер, президент бейсбольной Национальной лиги (1951—1969).
  (1787—1847) — британский железнодорожный инженер, специалист по каналам.
  (1850—1940) — британский юрист и политик, член Палаты общин от Уизбича (1895—1900).
 Джайлс, Челси (1997) — британская дзюдоистка.
  (род. 1985) — американский и бахрейнский баскетболист, игрок клуба Индонезийской баскетбольной лиги Pelita Jaya Energi Mega Persada.
  (1566—1637) — английский политик, член Палаты общин от Тотнеса (1597, 1621—1624, 1628—1629) и Девона (1614), шериф Девона (1612—1613).
 Джайлз, Элис (род. 1961) — австралийская арфистка.
 Джайлс, Эллиот (род. 1994) — британский легкоатлет, специализирующийся в беге на 800 метров.
  (род. 1973) — австралийский политик, член Палаты представителей от Скаллина (с 2013).
 Джайлс, Эрнест (1835—1897) — австралийский путешественник.
  (род. 1973) — английский крикетчик, победитель NatWest Trophy в составе сборной Уорикшира (1995) и Чемпионата графств в качестве её тренера (2012), победитель серии «Эшес» в составе сборной Англии (2005), тренер сборных Англии по дисциплинам Twenty20 и ODI (2012—2014).

Составные фамилии 
  (1914—2013) — офицер ВМФ Великобритании и политик, президент Королевского военно-морского колледжа (1962—1964), член Палаты общин от Уинчестера (1964—1979).

Топоним 
 Джайлз (округ) — список округов в США
 Сент-Джайлс (то есть Собор святого Эгидия) — собор в Эдинбурге; принадлежит пресвитерианской Церкви Шотландии.